Giuseppe Laterza ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Laterza (Verleger) (* 1957), italienischer Verleger
 Giuseppe Laterza (Bischof) (* 1970), italienischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat